Bosznia-Hercegovina
Ilova, folyó az ország északnyugati részén, az Ukrina jobb oldali mellékvize
Donja Ilova, falu Prnjavor községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Gornja Ilova, falu Prnjavor községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Grabik Ilova, falu Prnjavor községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Pečeneg Ilova, falu Prnjavor községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Šereg Ilova, falu Prnjavor községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Velika Ilova, falu Prnjavor községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Ilova folyó az ország északi részén, a Száva bal oldali mellékvize
Ilova, falu Kutenya községben, Sziszek-Monoszló megyében

 Lengyelország
Iłowa, város Iłowa községben, Żagań megyében, a Lubusi vajdaságban

 Románia
Ilova, Illópatak falu román neve Temesszlatina (Slatina-Timiș) községben, Krassó-Szörény megyében